Eneroth ist der Familienname folgender Personen:

 Olof Eneroth (1825–1881), schwedischer Pomologe, Schriftsteller und Reformpädagoge
 Tomas Eneroth (* 1966), schwedischer Politiker und Infrastrukturminister